Argos hace referencia a varios artículos:

Mitología griega
En la mitología griega, Argos (en griego Άργος, ‘brillante’) es el nombre de varios personajes:
 Argos Panoptes (Άργος Πανοπτης, Argos ‘de todos los ojos’) era un gigante de cien ojos.
 Argos, hijo de Aréstor, era un constructor de barcos, entre ellos el Argo, bautizado así por él. Este velero fue usado por Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Jasón y su tripulación se llamaban a sí mismos argonautas por el barco.
 Argos (hijo de Zeus), el dios epónimo de la ciudad de Argos, en Grecia. Era hijo de Zeus y Níobe, hija de Foroneo. Sucedió a su tío Apis como rey de Foronea, país que renombró Argos en su propio honor. Según una versión, se casó con Evadne, la hija de Estrimón y Neera, y fue padre de Ecbaso, Peiras, Epidauro y Críaso. Según otra, en la que se desconoce el nombre de sus esposa, sus hijos fueron Peiras, Forbas y Tirinto. Una tercera versión lo hace padre de Argos Panoptes con Ismene, la hija del oceánida Asopo.
 Argos (hijo de Frixo), hijo mayor de Frixo y Calcíope, hija de Eetes. Argos y sus hermanos marcharon a Orcómeno, el reino de su abuelo, pero naufragaron y fueron rescatados por los Argonautas. Argos y sus hermanos ayudaron a Jasón y sus compañeros en su búsqueda, y posteriormente regresaron con ellos a Grecia.
 Argos (hijo de Jasón), hijo de Jasón y Medea lapidado por el pueblo de Corinto, bien en venganza por la muerte del rey Creonte, bien en respuesta a los ardides de su madre para asegurarles el trono de la ciudad.
 Argos (perro de Odiseo), el perro de Odiseo en la obra epónima, exponente de fidelidad animal.
 Argos (perro de Acteón) era también el nombre de uno de los perros de Acteón, que acabaron devorándolo cuando fue transformado en ciervo.

Topónimos
 Argos (Grecia), ciudad griega de las más antiguas, en el noreste del Peloponeso, cuna de muchos personajes y héroes que participaron en la Guerra de Troya;
 Argos Anfiloquia, ciudad capital de Anfiloquía, en Grecia;
 Argos Pelásgica, topónimo griego, citado por Homero en la Ilíada;
 Argos (Indiana), localidad estadounidense en el estado de Indiana;
 Domo A, Argos nombre de un gigantesco domo de hielo en la Antártida;
 Río Argos, afluente del río Segura, en España;

Literatura
 Argos Teatro, grupo cubano de teatro;
 Argos (Era Hiboria), reino ficticio de los relatos de fantasía de Robert E. Howard;
 Argo City: En la mitología de DC Comics, es la ciudad de donde proviene Kara-Zor-El o Superchica, la prima de Supermán.

Empresas
 Argos Comunicación, productora de televisión mexicana;
 Argos, cementera en Colombia.

Satélites

 ARGOS, Advanced Research and Global Observation Satellite, un satélite artificial experimental de la USAF;
 El sistema Argos de satélites artificiales que recoge, procesa y disemina información ambiental desde plataformas fijas y móviles en todo el mundo.

Militar
 Argos (1859), goleta de la Armada Argentina.
 Argos (1865), buque mercante argentino utilizado como transporte armado de la Armada Argentina en la Guerra de la Triple Alianza.

Zoología
 Nombre común de las dos especies de aves galliformes del género Argusianus.
 Periclimenes argos, especie de camarón de la familia Palaemonidae en el orden de los decápodos.